Vejmelka je příjmení, které má více nositelů:

 Daniel Vejmelka – český cyklistický závodník
 František Vejmelka (1895–1968) – československý voják
 Karel Vejmelka (architekt) – český architekt (například Žďákovský most)
 Karel Vejmelka (* 1996) – český lední hokejista